Пиньга — названия рек-притоков Сухоны в Вологодской области:

 Большая Пиньга
 Малая Пиньга